USSF es un acrónimo en inglés que puede referirse a:
Federación de Fútbol de los Estados Unidos (United States Soccer Federation), el organismo que rige al fútbol en los Estados Unidos;
Fuerza Espacial de los Estados Unidos (United States Space Force), rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.